Петровск — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 32 км к юго-востоку от города Печоры и в 8 км к юго-востоку от Изборска.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 20 человек, на 2011 год — 33 человека.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-092-B  Масштаб: в 1 см 500 м

Населённые пункты Печорского района